Ik mis je (televisieprogramma), een televisieprogramma van de Evangelische Omroep
 Ik mis je (Benny Neyman), een single van Benny Neyman uit 1979
 Ik mis je (Yves Segers), een single van Yves Segers uit 2000
 Ik mis je (Frans Duijts), een single van Frans Duijts uit 2010
 Ik mis je (DuoNL), een single van DuoNL uit 2012
 Ik mis je (Cho), een single van Cho in samenwerking met La Rouge uit 2016